El término "andrómeda" o "andromeda" significa mujer que puede con todo.
 Andrómeda, constelación boreal situada al sur de Casiopea.
 Galaxia de Andrómeda (M31), galaxia espiral gigante.
 Andrómeda, serie de televisión estadounidense de ciencia ficción.
 Andrómeda, género de arbustos pertenecientes a la familia Ericaceae.
 Monte Andrómeda, una montaña de Canadá.
 Andrómeda, una princesa de la mitología griega.

Ficción 
 Shun de Andrómeda, uno de los personajes principales del anime y manga Saint Seiya.
 Andrómeda Black, un personaje de la serie de libros de Harry Potter.
 Andrómeda, virus ficticio de la novela La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton.

Música 
 Andrómeda, ópera de Claudio Monteverdi con libreto de Ercole Marigliani.
 Andrómeda, ópera de Francesco Manelli con libreto de Benedetto Ferrari.
 «Andrómeda», canción de Gorillaz con el rapero DRAM.
 «Andrómeda», canción de Wos, rapero argentino.
 «Andromeda», canción de Charles Ans, rapero mexicano.
 «Andromeda»,canción de Ghostemane, rapero estadounidense.

Bandas 
 Andrómeda (f.1999), banda de metal progresivo formada en Suecia.
 Andrómeda (f.1968), banda de rock psicodélico formada en el Reino Unido.
 Andrómeda, banda de rock de Guatemala.
 Andrómeda, banda de rock de México.

Pintura 
 Andrómeda, cuadro de Gustave Doré de 1869.
 Andrómeda, cuadro de Edward Poynter de 1869.
 Andrómeda, cuadro de Rembrandt de 1629.
 Perseo y Andrómeda, cuadro de Frederic Leighton de 1891.